Tapmukjaure (Tapmokjaure) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Öringsjön.

Tapmukjaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (28 ha)
Tapmokjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 739114-171413), sjö i Jokkmokks kommun,  (22,5 ha)
Tapmokjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 740530-170505), sjö i Jokkmokks kommun, 
Tapmokjaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (6,64 ha)
Tapmukjaure (Gällivare socken, Lappland, 747117-169749), sjö i Gällivare kommun,  (8,83 ha)
Tapmukjaure (Gällivare socken, Lappland, 748373-168976), sjö i Gällivare kommun,  (1,45 km²)
Tapmukjaure (Gällivare socken, Lappland, 750994-170522), sjö i Gällivare kommun,  (10,9 ha)
Tapmukjaure (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (16,5 ha)

Se även 
Tapmokträsket,  sjö i Jokkmokks kommun,  (8,66 ha)
Tapmuk
Tapmukjauratj
Tapmuktjärn
Öringtjärn
Öringstjärn

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn